Hydrocotyle stellata är en flockblommig växtart som beskrevs av St.-lag. Hydrocotyle stellata ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
stellata